Bang Min-ah — cantora e atriz sul-coreana, integrante do grupo Girl's Day.
 Kwon Min-ah — cantora e atriz sul-coreana, integrante do grupo AOA.
 Kang Mi-na — cantora e rapper sul-coreana, integrante do grupo Gugudan.